ZASt steht als Abkürzung für:

 Zentrale Aufnahmestelle für Flüchtlinge, siehe Erstaufnahmeeinrichtung (Deutschland)
 Zinsabschlagsteuer, siehe Kapitalertragsteuer (Deutschland) #Geschichte

ZAST steht als Abkürzung für:

 Zentr analisa strategi i technologi, russische Denkfabrik, siehe Zentrum für Strategie- und Technologieanalyse

Zast steht für:

 P. R. Zast, in den 1920er Jahren in Polen tätiger Hersteller von Celluloidpuppen

Abkürzung